Savea ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Savea (* 1978 oder 1981), amerikanisch-samoanischer Fußballspieler
 Ardie Savea (* 1993), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Tiaoali Savea (* 1978 oder 1980), auch Tiaoali’l Savea, amerikanisch-samoanischer Fußballspieler
 Ardie Savea (* 1993), neuseeländischer Rugbyspieler
 Julian Savea (* 1990), neuseeländischer Rugbyspieler
 Savea Sano Malifa, samoanischer Dichter und Journalist